Билине́йность (от  — двойной, и  — линия; также когнатный, или двусторонний, счёт родства) — в этнологии и социальной антропологии — термин из области счёта родства. Имеет несколько значений:
 Параллельное существование в обществе двух линий родства (см. патрилинейность и матрилинейность), которое, в отличие от двойного счета родства, охватывает непересекающиеся группы людей. Один и тот же человек при этом не может одновременно входить в группу родственников матери и отца.
 В устаревшем смысле — принцип формирования кровнородственных групп типа австралийских секций и подсекций (брачных классов).
 То же, что и билатеральность.
Согласно точке зрения некоторых российских исследователей, билинейность считается более поздним этапом развития принципов счёта родства, следующим за билатеральностью.

См. также 
 Амбилинейность
 Билинейная операция, билинейное преобразование

Примечания

Литература 
 Кожановская И. Ж. Билинейность // Народы и религии мира, под ред. В. А. Тишкова, М., 1998.
 Итс Р. Ф.. Введение в этнографию, Ленинград, 1974.

Этнографические термины